Gallocanta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gallocanta (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Gallocanta (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar